Уикипедия на исландски език () е раздел на исландски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 5 декември 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Исландски език
Исландски език